Bruno Lesaffre – nuotatore francese
 Fantine Lesaffre – nuotatrice francese
 Melanie Lesaffre – lottatrice francese
 Roland Lesaffre – attore francese